Motocyklowe Grand Prix Niemiec 2013 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 14 lipca 2013 roku na torze Sachsenring.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Niemczech